Жан Батист де Кёйпер (; 1807—1852) — бельгийский скульптор.

Родился и умер в Антверпене. В юности учился у скульптора Жана ван дер Нира, впоследствии был одним из лучших учеников скульптора Матеуса ван Бри. Созданные им памятники, статуи и бюсты, высоко оценённые современниками, были установлены в ряде городов Бельгии, Нидерландов, Франции, Великобритании и США.

Наиболее известные работы — статуя короля Леопольда I из мрамора, установленная в Антверпене, и статуя его учителя ван Бри, установленная в том же городе. Его брат Леонард де Кёйпер также был скульптором.

Ссылки 
 Статья в La Grande Encyclopédie (фр.)

Скульпторы Бельгии
Персоналии по алфавиту